Christian Fassnacht (Zurique, 11 de novembro de 1993) é um futebolista suíço, que atua como meia. Atualmente defende o BSC Young Boys e a Seleção Suíça de Futebol. Sua estreia pela seleção principal aconteceu em 2018, em partidas válidas pela Liga das Nações da UEFA.

Naturais de Zurique
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Thun
Futebolistas do BSC Young Boys
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2020